Доруд:

 Доруд — город на западе Ирана, в провинции Лурестан.
 Доруд — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Лурестан.
 Доруд-Андимешк — горная железная дорога в западном Иране.